Иванов-Смоленский - фамилия:

 Иванов-Смоленский, Алексей Владимирович (1922—2009) — советский и российский учёный-энергетик.
 Иванов-Смоленский, Анатолий Георгиевич (1895—1982) — советский учёный-психиатр.
 Иванов-Смоленский, Валерий Григорьевич — белорусский писатель.